Абдал:
 Абзал или Абдал — река в Казахстане, протекает в Актюбинской области.
 Абдал (приток Ямаша) — река в России, протекает в Республике Башкортостан.